Günnewig ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Günnewig (* 1975), deutscher politischer Beamter
 Gerhard Günnewig (1905–1994), deutscher Hotelier und Gastronom
 Heinrich Günnewig (1889–1981), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Wanne-Eickel
 Noreen Günnewig (* 2001), deutsche Fußballspielerin